Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet 2004 – szesnaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 9–17 kwietnia 2004 roku.

Tytuł zdobyty w 2002 roku obroniła reprezentacja Angoli, wraz z pozostałymi medalistami kwalifikując się na MŚ 2005.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2004 w piłce ręcznej
2004 w Egipcie
Piłka ręczna w Egipcie